La Grand-Croix
Gran Croce (Grand-Croix), frazione di Lanslebourg-Mont-Cenis
 Grand-Croix, grado della Legion d'onore